Alejo puede referirse a:
 Alejo, un nombre propio masculino;
 Alejo de Roma o San Alejo mendigo, santo romano del ;
 San Alejo Falconieri, santo florentino del ;
 Alejo I Comneno, emperador bizantino de 1081 a 1118;
 Alejo II Comneno, emperador bizantino de 1180 a 1183;
 Alejo III Ángelo, emperador bizantino de 1195 a 1203;
 Alejo IV Ángelo, emperador bizantino de 1203 a 1204;
 Alejo V Ducas (alias «Murzuflo»), emperador bizantino en 1204;
 El mestizo Alejo, líder de una de las rebeliones mapuches durante la Guerra de Arauco, en Chile;
 Alejo de Vahía, escultor gótico (fin.  - com. );
 Alejo Vera, pintor español del romanticismo;
 Alejo Carpentier, escritor cubano;
 Alejo Cuervo, librero español;
 Alejo Malia, artista español;
 Alejo y Valentina, serie animada argentina en formato Macromedia Flash;
 Alejo Ledesma, localidad argentina;
 Los Alejos, localidad española.